081 è il prefisso telefonico del distretto di Napoli, appartenente al compartimento omonimo.

Il distretto comprende la città metropolitana di Napoli, l'Agro nocerino-sarnese in provincia di Salerno, l'Agro aversano in provincia di Caserta, il Vallo di Lauro e il Baianese in provincia di Avellino.

Aree locali e comuni
Il distretto di Napoli comprende 138 comuni inclusi nelle 18 aree locali di Afragola, Aversa, Capri, Casal di Principe (ex settori di Casal di Principe e Lago Patria), Castellammare di Stabia, Crispano, Giugliano in Campania (ex settori di Giugliano in Campania e Quarto), Ischia, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli (ex settori di Pozzuoli e Procida), Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Sorrento, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Comuni del distretto 

 Comuni della città metropolitana di Napoli:

Acerra, Afragola, Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Melito di Napoli, Meta, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano e Volla.

Comuni della provincia di Avellino:

Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

Comuni della provincia di Caserta:

Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno. Comprende inoltre la località di Villaggio Coppola (comune di Castel Volturno) e la località di Polvica (comune di San Felice a Cancello).

 Comuni della provincia di Salerno:

Angri, Bracigliano, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

Note 

Prefissi telefonici italiani
Provincia di Avellino
Provincia di Caserta
Città metropolitana di Napoli
Provincia di Salerno